Le terme Yosegi (寄木) peut désigner :

Le yosegi-zaiku (寄木細工), un type de marqueterie japonaise.
Le yosegi-zukuri est une technique de sculpture japonaise.